Чемпионат СССР по конькобежному спорту в классическом многоборье — национальный чемпионат по конькобежному спорту, проводившийся в 1923—1991 годах.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Ссылки  

Соревнования по конькобежному спорту в СССР
Конькобежный спорт
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1923 года
Исчезли в 1991 году